Widzew Łódź – wielosekcyjny klub sportowy
 Widzew Łódź (amp futbol)
 Widzew Łódź (brydż)
 Widzew Łódź (boks)
 Widzew Łódź (gimnastyka artystyczna)
 Widzew Łódź (kolarstwo)
 Widzew Łódź (koszykówka)
 Widzew Łódź (lekkoatletyka)
 Widzew Łódź (piłka nożna)
 Widzew II Łódź (piłka nożna)
 Widzew Łódź (futsal)

 TMRF Widzew Łódź (Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego „Widzew” Łódź)

 Inne
 Łódź Widzew
 Łódź Widzew Janów
 Dekanat Łódź-Widzew

Zobacz też: Widzew (ujednoznacznienie)